El torneig de Marbella 2010, també conegut com a Andalucia Tennis Experience 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig i es va celebrar entre el 3 i l'11 d'abril de 2010 al Club de Tenis Puente Romano de Marbella, Espanya.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2010
Competicions tennístiques espanyoles
Marbella